Cripps steht für:

 Cripps Cycle Company, britische Automarke (1913)

Cripps ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Cripps, 1. Baron Parmoor (1852–1941), britischer Politiker der Conservative Party und der Labour Party, Mitglied des House of Commons und Pee
 John Cripps (1927–2022), britisch-australischer Gratenbauer
 Peggy Cripps-Appiah (1921–2006), britisch-ghanaische Kinderbuchautorin
 Richard Stafford Cripps (1889–1952), britischer Jurist
 Sharon Cripps (* 1977), australische Sprinterin
 Winsome Cripps (1931–1997), australische Leichtathletin

Siehe auch:
 Kripps
 Crips
 Cribs
 Krips